L'NBA Development League All-Star Weekend 2011, svoltosi a Los Angeles, vide la vittoria finale della East conference sulla West conference per 115 a 108.

Courtney Sims, degli Iowa Energy, fu nominato MVP della partita.

Venerdì

NBA D-League Shooting Stars Competition

Team A
 Shane Edwards, New Mexico Thunderbirds
 Orien Greene, Utah Flash
 Jeremy Wise, Bakersfield Jam

Team B
 Othyus Jeffers, Iowa Energy
 Walker Russell, Fort Wayne Mad Ants
 DeShawn Sims, Maine Red Claws

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

 Marcus Landry, Reno Bighorns
 Andre Ingram, Utah Flash

 Scottie Reynolds, Springfield Armor
 Booker Woodfox, Texas Legends

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 Marqus Blakely, Iowa Energy
 Chris Johnson, Dakota Wizards

 Dar Tucker, New Mexico Thunderbirds
 Derrick Byars, Bakersfield Jam

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Eastern Conference

Western Conference

Note

Voci correlate
 NBA Development League 2010-2011
 NBA All-Star Weekend 2011

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2011
All-Star Game 2011